Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2001 — 2-я  женская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 8 европейских команд. Проходила с 16 до 18 марта 2001 года.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 1999:

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Ницца,(Франция)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Оденсе,(Дания)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2001

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2001
2001 год в водном поло